Dameron :
 Dameron, un cépage
 Poe Dameron, un personnage de Star Wars

 Joseph Charlemagne Dameron (1758-1798), homme politique français, membre de la Convention Nationale
 Émile Charles Dameron (1848-1908), artiste peintre du vingtième siècle ;
 Tadd Dameron (Tadley Ewing Peake Dameron) (1917-1965), pianiste, compositeur et arrangeur de jazz américain.